Abbinden steht für:

 die zweite Phase der Hydratation von Zementleim, siehe Erstarren (Baustoff)
 Abbinden (Medizin), eine Form der Unterbrechung der Zirkulation des Blutes in einer Gliedmaße
 Abbund, den Zuschnitt des Bauholzes in einer Zimmerei
 Binden (Kochen), das Andicken einer Soße beim Kochen
 das Abbinden von Würsten mit Hilfe von Küchengarn bei der Wurstherstellung
 das Entfernen eines Bucheinbandes vom Buchblock, s. Buchbinden
 das Anbringen eines Tau-Endbundes (Taklings) an einem Seil, um das Aufdröseln der Kardele zu vermeiden

Siehe auch: